FC Slovan Hlohovec (celým názvem: Futbalový club Slovan Hlohovec) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Hlohovec. Založen byl v roce 1914. Od sezóny 2016/17 působí ve čtvrté lize Západoslovenského futbalového zväzu, sk. Severozápad.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FC Slovan Hlohovec.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1914 – založení
 TJ Slovan Hlohovec (Telovýchovná jednota Slovan Hlohovec)
 TJ Slovan Slovakofarma Hlohovec (Telovýchovná jednota Slovan Slovakofarma Hlohovec)
 199? – FC Slovan Hlohovec (Futbalový club Slovan Hlohovec)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1963–1965: I. A trieda  – sk. Jih
 1965–1972: Krajský přebor – sk. Západ
 1972–1974: Divize E
 1974–1977: 1. SNFL
 1977–1978: Divize E
 1978–1980: 1. SNFL
 1980–1983: Divize – sk. Západ
 1983–1984: Divize – sk. Západ (Severozápad)
 1987–1993: Divize – sk. Západ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2001: 3. liga – sk. Západ
 2013–2016: 5. liga  – sk. Západ
 2016–: 4. liga  – sk. Severozápad

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
  
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1914
FC Slovan